Garcia (sobrenome) — da onomástica portuguesa e castelhana
Garcia (género) — de planta

Reis 
Garcia I de Leão — rei de Leão (910—914)
Garcia II da Galiza — ou Garcia I, rei da Galiza (1065—1071) e intitulado rei de Portucale (1071)

Toponímia 
Garcia (Catalunha) — município da Espanha
García (Nuevo León) — município do México

Municípios da Venezuela 
García (Venezuela) — em Nova Esparta
García de Hevia — no estado de Táchira

Bairros do Brasil 
Garcia (Salvador)
Garcia (Blumenau)

Desambiguações de topônimos